

Geografia 
 Belgio
 Saint-Nicolas – comune della provincia di Liegi
 Saint-Nicolas – nome francese del comune di Sint-Niklaas nella provincia delle Fiandre Orientali
 Francia
 Saint-Nicolas – comune del dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Nicolas – fiume del Territorio di Belfort
 Italia
 Saint-Nicolas – comune italiano della Valle d'Aosta
 Svizzera
 Saint-Nicolas – nome francese del comune di Sankt Niklaus nel Canton Vallese

Musica 
 Saint Nicolas – cantata di Benjamin Britten del 1948